Geografia: 
 Península Ibèrica, península del sud-oest d'Europa, entre els Pirineus i el nord d'Àfrica
 Publicacions: 
 Ibérica (revista), revista publicada per l'Observatori de l'Ebre (1914-2005)
 Revista Ibérica de exlibris, publicació catalana dedicada a la divulgació i estudi de l'exlibrisme (1903-1906)